Sak’oyivar kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Sak'oyivar (berg), Gegharkunik, 
 Sak'oyivar (vattendrag), Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar